El término amauta puede hacer referencia a:

 Amauta, título de aquellas personas que se dedicaban a la educación de los hijos de los nobles y del Inca.;
 Amauta de la artesanía,  premio otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú;
 Amauta,  revista fundada por José Carlos Mariategui;
 Amauta, un género de lepidópteros.